Topònims:
 Pokrovski (Fiódorovskaia), khútor del territori de Krasnodar (Rússia)
 Pokrovski (Otràdnaia), khútor del territori de Krasnodar (Rússia)
 Pokrovski (Rostov), localitat de la província de Rostov (Rússia)
 Pokrovski (Smolensk), localitat de la província de Smolensk (Rússia)
 Biografies:
 Borís Pokrovski (1912-2009), director de teatre i d'òpera rus 
 Mikhaïl Pokrovski (1868-1932), historiador rus